Чуюнчинский сельсовет — муниципальное образование в Давлекановском районе Башкортостана.

История 
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 
В 1981 году из сельсовета была исключена опустевшая деревня Владимировка.

Еще ранее опустели деревни Потоки, Николькое, Александровка, Бердям, Энергия, Чулпан, Батрак.

Примечания 

Муниципальные образования Давлекановского района
Сельские поселения Башкортостана